Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Slam Cup 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Greg Rusedski che ha battuto in finale Tommy Haas 6–3, 6–2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per i quarti di finale

 Andre Agassi (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Andrij Medvedjev (semifinali)
 Thomas Enqvist (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Slam Cup 1999
ATP Tour 1999